Megaspilus är ett släkte av steklar som beskrevs av John Obadiah Westwood 1829. Megaspilus ingår i familjen trefåresteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Trefåresteklar
Megaspilus